Llista d'asteroides del 105.001 al 106.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 105001–105100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 105101–105200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 105201–105300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 105301–105400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 105401–105500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 105501–105600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 105601–105700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 105701–105800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 105801–105900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 105901–106000 [ modifica]